О́яя́рви () — топоним.

 Ояярви — бывшее название посёлка Ручьи в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.
 Ояярви — остановочный пункт в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.
 Ояярви — озеро в составе реки Колласйоки в республике Карелия.